Пишняк Галина Михайлівна (прізвище по народженні: Астапенко,  1975) — акторка російського телебачення, співучасниця антиукраїнських фальсифікацій російської воєнної пропаганди.
 Аркадій Пишняк — актор.
 Пишняк Максим Вікторович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Прізвища